Il singolare del torneo di tennis Challeger Casablanca San Ángel 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Florian Mayer che ha battuto in finale Adrián García 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 José Acasuso (semifinali)
 Fernando Vicente (quarti di finale)
 Dick Norman (secondo turno)
 Martín Vassallo Argüello (secondo turno)

 Jeff Salzenstein (secondo turno)
 Franco Squillari (secondo turno)
 Giovanni Lapentti (secondo turno)
 Ricardo Mello (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challeger Casablanca San Ángel 2004